Neue Galerie steht für Kunstmuseen:
 Neue Galerie Aachen
 Neue Galerie im Höhmannhaus, Augsburg
 Neue Galerie Dachau
 Neue Galerie Erlangen
 Neue Galerie Gladbeck
 Neue Galerie Graz, Kunstmuseum am Universalmuseum Joanneum
 Neue Galerie (Kassel), 1877 als Gemäldegalerie eröffnet, seit 1976 Museum für Kunst von 1750 bis zur Gegenwart, documenta Ausstellungsort 
 Neue Galerie der Stadt Linz
 Neue Galerie New York, Kunstmuseum in Manhattan